Любчо Ангелов Куртелов () е българин от Република Северна Македония, общественик и радарен инженер.

Биография 
Любчо Куртелов е роден през 1959 година в Охрид, тогава в СФРЮ. Произхожда от фамилиите Куртелови и Миладинови. Завършва основно и средно образование в родния си град, след което военна академия в Сараево и 10 години работи като офицер на белградското военно летище „Батайница“. Живее и работи в Охрид, отваря българска книжарница в града. Съосновател е на Сдружение „Радко“. През 1999 година е сред основателите и на културното дружество „Хоризонти“.

Вижте също 
 Ангел Куртелов
 Владимир Куртелов
 Стефан Куртелов
 Христина Стефанова

Външни препратки 
 Любчо Куртелов за спасяването на българските войници в Охрид през Втората световна война - част 1 и част 2

Бележки 

Куртелови
Родени в Охрид
Северномакедонски инженери
Български общественици от Македония
Северномакедонски общественици
Северномакедонски българи